Stanowitz ist der deutsche Name folgender Orte:
 Stanowice, ein Dorf der Gmina Czerwionka-Leszczyny, Woiwodschaft Schlesien;
 Stanowice (Strzegom), ein Dorf der Gmina Strzegom, Woiwodschaft Niederschlesien
 Stanowice (Bogdaniec), ein Dorf der Gmina Bogdaniec, Woiwodschaft Lebus
 Stanoviště (Mariánské Lázně), ein Ortsteil von Mariánské Lázně in Tschechien

Siehe auch:
 Stannowitz, poln. Stanowice (Oława), ein Dorf der Gmina Oława, Woiwodschaft Niederschlesien
 Stanowice